Tigerville può riferirsi a diverse località degli Stati Uniti:
Tigerville (Carolina del Sud)
Tigerville (Dakota del Sud)
Tigerville (Louisiana)